Rimbach puede referirse a:

 Rimbach-près-Guebwiller, comuna francesa del departamento de Alto Rin.
 Rimbach-près-Masevaux, comuna francesa del departamento de Alto Rin.
 Rimbach (Alemania), municipio del estado alemán de Hesse.
Rimbach, municipio del estado alemán de Baviera.